Termenul Diesel se poate referi la :

 Rudolf Diesel, inventatorul motorului care îi poartă numele 
 Motorul Diesel, un motor cu ardere internă inventat de Rudolf Diesel 
 Diesel, o firmă italiană de design
 Diesel, pseudonimul wrestlerilor Kevin Nash și Glen Jacobs